Camm steht für:

 Sir Sydney Camm, ein britischer Luftfahrtingenieur
 CAMM, Common Anti-Air Modular Missile, ein Luftverteidigungssystem von MBDA